Carbajales de Alba kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Carbajales de Alba (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 
 Carbajales de Alba (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 

Robotskapade Spanienförgreningar